Астана (футбольный клуб):
 «Астана» — футбольный клуб из казахстанской столицы, с 2009 по 31 мая 2011 года носил имя «Локомотив».
 «Астана» — название футбольного клуба «Женис» из столицы Казахстана в период в 1997—1999, 2006—2009 и в 2010—2011 годах (в 2011—2014: «Астана-1964»).
 «Астана» — название женского футбольного клуба «СДЮСШОР № 8» из столицы Казахстана в 2016 году (в 2011—2013: «Астана-64»).